Patrick Vieira – allenatore di calcio ed ex calciatore senegalese naturalizzato francese
 Patrick de Oliveira Vieira – calciatore brasiliano 
 Patrick Marins Vieira – calciatore brasiliano